Vítězkami se staly sestry Serena a Venus Williamsovy, 4, nasazený pár.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2009